Иодид гадолиния(III) — неорганическое соединение, 
соль гадолиния и иодистоводородной кислоты с формулой GdI,
светло-жёлтые кристаллы.

Получение 
 Реакция металла с иодом:

 Реакция с иодидом ртути:

Физические свойства 
Иодид гадолиния(III) образует светло-жёлтые кристаллы.

Литература 
 
 
 

гадолиний
Галогениды металлов